|-
| 112601 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112602 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112603 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112604 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112605 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112606 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112607 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112608 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112609 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112610 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112611 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112612 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112613 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112614 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112615 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112616 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112617 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112618 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112619 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112620 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112621 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112622 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112623 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112624 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112625 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112626 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112627 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112628 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112629 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112630 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112631 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112632 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112633 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112634 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112635 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112636 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112637 - || || 6 d'agost, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 112638 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112639 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112640 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112641 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112642 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112643 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112644 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112645 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112646 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112647 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112648 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112649 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112650 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112651 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112652 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112653 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112654 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112655 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112656 Gines || || 12 d'agost, 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 112657 - || || 13 d'agost, 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 112658 - || || 13 d'agost, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112659 - || || 13 d'agost, 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 112660 - || || 14 d'agost, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112661 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112662 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112663 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112664 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112665 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112666 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112667 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112668 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112669 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112670 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112671 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112672 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112673 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112674 - || || 13 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112675 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112676 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112677 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112678 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112679 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112680 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112681 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112682 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112683 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112684 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112685 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112686 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112687 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112688 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112689 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112690 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112691 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112692 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112693 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112694 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112695 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112696 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112697 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112698 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112699 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112700 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2